b.o.(medicinska kratica) - bez osobitosti, nalaz uredan, u granicama normale
 Bo (narod)
 Bo jezik (Left May)
 Bo (Željezna, Mađarska), selo
 Bo (štap)- vrsta japanskog štapa za borbu
 Bo (grad) - grad u Sijera Leoneu